Лаптевский сельсовет

Алтайский край 

 Лаптевский сельсовет Угловского района

Калужская область 

 Лаптевский сельсовет Мещовского района (упразднён в 2010 году)

Новгородская область 

 Лаптевский сельсовет Пестовского района (упразднён в 2005 году с преобразованием сельсоветов в поселения)

Татарстан 

 Лаптевский сельсовет Тетюшского района (упразднён в 2005 году)